Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e Scott Melville che hanno battuto in finale Pieter Aldrich e Danie Visser 6-1, 3-6, 6-4.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Laurie Warder (semifinali)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)

 Hendrik Jan Davids /  Libor Pimek (quarti di finale)
 Ronnie Båthman /  Rikard Bergh (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1992
ATP Tour 1992